

Storia
 Sassacus – sachem della tribù del Pequot

Zoologia
 Sassacus – genere di ragni della famiglia Salticidae